IN eller In kan avse:

IN 
 IN – officiell förkortning för delstaten Indiana

In 
 Lista över golftermer#In – de sista nio hålen som spelas under en 18-håls golfrond
 In – kemiskt tecken för grundämnet indium
 in- ett negationsprefix
 -in, ett suffix i svenska
 .in, nationell toppdomän för Indien
 In (namn) – ett könsneutralt förnamn
 In (film) – en svensk novellfilm